Cornelio Saavedra ist der Name folgender Personen:

*Cornelio Saavedra (Politiker) (1759–1829), argentinischer Militärführer, Präsident der Junta von 1810 bis 1811  
Cornelio Saavedra Rodríguez (1823–1891), chilenischer Militärführer

Cornelio Saavedra bezeichnet:

Provinz Cornelio Saavedra, eine Provinz in Bolivien
Copa Cornelio Saavedra, einen südamerikanischen Fußball-Pokalwettbewerb